Romeo y Julieta es una obra del dramaturgo William Shakespeare.

Romeo y Julieta también se puede referir a:

Películas 

 1900: Romeo y Julieta, película de Clément Maurice;
 1908: Romeo y Julieta, película muda de J. Stuart Blackton;
 1911: Romeo y Julieta, de William Garwood;
 1912: Indian Romeo and Juliet;
 1916: Romeo y Julieta, de J. Gordon Edwards (Fox);
 1916: Romeo y Julieta, de Noble y Bushman (Metro Pictures);
 1920: Romeo y Julieta, de Ernest Lubitsch;
 1924: Romeo y Julieta, de Mack Sennett;
 1936: Romeo y Julieta, de Irving Thalberg;
 1943: Romeo y Julieta, parodia de Cantinflas;
 1954: Romeo y Julieta, de Renato Castellani;
 1960: Romeo y Julieta y las tinieblas, de Jiri Weiss;
 1961: West Side Story, de Jerome Robbins y Robert Wise;
 1968: Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli;
 1978: Romeo y Julieta, de Alvin Rakoff;
 1983: Romeo y Julieta, de William Woodman;
 1989: Romuald et Juliette, de Coline Serreau;
 1996: Romeo + Juliet, de Baz Luhrmann;
 1996: Tromeo and Juliet, de Lloyd Kaufman;
 2000: Romeo debe morir, de Andrzej Bartkowiak;
 2005: Romeo y Julieta, de Dave LaChapelle.
 2005: O Casamento de Romeu e Julieta, de Bruno Barreto;
 2006: Romeo × Juliet (Anime 2007)
 2011: Gnomeo and Juliet.

Música

Música clásica 
 1839: Romeo y Julieta, música escénica de Hector Berlioz.
 1869: Romeo y Julieta, obertura de Piotr Ilich Chaikovski.

Canciones 
 1967: "Romeo y Julieta", canción de Karina.
 1980: "Romeo and Juliet", canción de Dire Straits;
 1992: "Romeo and Juliet", canción del grupo Blue System;
 2001: (Juliet) canción del grupo LMNT
2002: Romeo & Juliet del grupo S.O.A.P.
 2007: "Juliet", canción de Emilie Autumn
 2007: "Romeo and Juliet", canción del grupo The Killers;
 2007: "Mademoiselle Juliette", canción de Alizée.
 2007: "Romeo y Julieta", canción de Óscar Quijano
 2008: "Love Story", canción de la cantante Taylor Swift
 2009: "Juliet", canción de Sonata Arctica

Óperas 
 1776: Julie und Romeo, de Georg Anton Benda.
 1776: Romeo e Giulia, de Johann Gottfried Schwanenberger.
 1789: Giulietta e Romeo, de Luigi Marescalchi.
 1790: Romeo und Juliet, de Sigismund von Rumling.
 1792: Roméo et Juliette, de Nicolas Dalayrac.
 1793: Roméo et Juliette, de Daniel Steibelt.
 1796: Giulietta e Romeo, de Nicola Antonio Zingarelli.
 1809: Roméo et Juliette, de Bernardo Porta.
 1810: Romeo e Giulietta, de Pietro Carlo Guglielmi.
 1825: Giulietta e Romeo, de Nicola Vaccai.
 1828: Giulietta e Romeo, de Eugenio Torriani.
 1830: Capuletos y Montescos, de Vincenzo Bellini.
 1863: Romeo und Julie, de Anton Storch.
 1863: Romeo y Julieta, de Melesio Morales.
 1865: Romeo e Giulietta, de Filippo Marchetti.
 1867: Romeo y Julieta (Gounod), de Charles Gounod..
 1873: Romeo y Julieta, de Fernando García Mercadal.
 1878: Roméo et Juliette, de Richard d'Ivry.
 1899: A Village Romeo and Juliet, de Frederick Delius.
 1901: Romeo and Juliet, de Harry Rowe Shelley.
 1909: Romeo y Julieta, de Conrado del Campo.
 1922: Giulietta e Romeo, de Riccardo Zandonai.
 1940: Romeo und Julia, de Heinrich Sutermeister.
 1950: Romeo und Julia, de Boris Blacher.
 1954: Romeo i Julija, de Krešimir Fribec.
 1955: Romé et Juliette, de Edmond Gaujac.
 1962: Romeo, Julie a tma, de Jacobo Ficher.
 1970: Julia i Romeo, de Bernadetta Matuszczak.

Comedias musicales 
 2001: Roméo et Juliette, comedia musical.
2012:  I love Romeo y Julieta

Ballet 
 1935: Romeo y Julieta, ballet de Serguéi Prokófiev.' 1955: Romeo y Julieta, Galina Ulánova y Juri Zhdanov (versión soviética del anterioor).

 Televisión 
 1982: Romeo y Julieta 1994: Romeo y Julieta 1994: Romeo and Juliet in Sarajevo, dirigido por John Zaritsky, documental coproducido por PBS's Frontline, Canadian Broadcasting Corporation, National Film Board of Canada y la WDR Germany.
 2002: Romeo y Julieta''
 2007: Romeo y Julieta, telenovela argentina.